Kogeltrein (doorverwijspagina)

Cultuur

Groepen 

 Bullet Train to Vegas, een Californische rockband
 Bullet Train (boyband), een Japanse boyband
 Team Bullet Train, een team in Transformers: Robots in Disguise (2001), een Japanse televisieserie

Werken 
 Bullet Train (film), een film uit 2022 onder regie van David Leitch
 Bullet Train (Judas Priest), een nummer van Judas Priest, dat in verschillende versies uitgebracht is
 Shinkansen (The Bullet Train), deel van de compositie The Rising Sun, van Allen Vizzutti
 The Bullet Train, Japanse film uit 1975 van Junya Sato
 BULLET TRAIN ONE MAN SHOW ikkiにホールで福おこしだ!!!!!i!! 2014 at 日本青年館, video van de boyband Bullet Train